Velatida är en ordning av sjöstjärnor som beskrevs av Perrier 1893. Velatida ingår i klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Velatida 188 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Velatida